Lancheng steht für:

  Lancheng (Lan) (岚城镇), eine Großgemeinde im Kreis Lan der Stadt Lüliang in der chinesischen Provinz Shanxi,
  Lancheng (Longyang) (兰城街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Longyang der Stadt Baoshan in der chinesischen Provinz Yunnan,
  Lancheng (Pingtan) (岚城乡), eine Großgemeinde im Kreis Pingtan der Stadt Fuzhou in der chinesischen Provinz Fujian.